Танганика може да се отнася за:
 Танганика – езеро в Източна Африка
 Танганика – бивша британска подмандатна територия и държава в Африка
 Танганика - провинция на Конго.